«Однажды у синего моря» — рисованный мультипликационный фильм 1998 года. Мелодраматическая история об археологе-водолазе, его жене и рыбачке. Фильм участвовал в Тарусе-1999.

Сюжет 
На берегу синего моря рыбачка чинила сети и увидела невдалеке корабль на рейде. Археолог-водолаз спускался с него и искал на дне моря предметы древности: амфоры, скульптуры и прочее. А к его жене тем временем приплывали гости: капитан, пилот, серфингист. Наконец жена сбежала, оставив записку. Наблюдавшая в бинокль рыбачка поспешила к водолазу на выручку. После спасения она начинает о нём заботиться, а затем и вовсе собирается перебраться к нему. Но в то время, когда их отношения наладились и она уже паковала на берегу чемодан, вернулась жена водолаза. Корабль уплыл, а опечаленная рыбачка продолжила чинить сети.

В фильме не произносится ни одного слова; кроме прибрежных звуков, слышна только музыка.

Создатели

Награды 
 Диплом Всероссийского фестиваля анимационного кино «За ярко выраженную, свойственную анимации, ироничность в подходе к реалиям жизни». 
Рейтинг: 2 место «Однажды у синего моря», Таруса-1999.
 Специальный приз международного жюри МКФ «Золотая рыбка», Москва, 1999.

Отзыв критика 
Лариса Малюкова написала, что «Однажды у синего моря» — акварельная лирика Алексея Харитиди, особый художественный мир, созданный на студии «ШАР» и Свердловской студии.

Примечания

Ссылки 
 
 «Однажды у синего моря» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Алексей Харитиди — Тексты — Энциклопедия отечественного кино

Рисованные мультфильмы России 1998 года
Школа-студия «ШАР»
Мультфильмы Свердловской киностудии